Rosano ima više značenja:
 Rosano, Alessandria
 Rosano, Firenze
 Rosano, Reggio Emilia